Плаја Висенте има више значења:

 Плаја Висенте (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Плаја Висенте (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Висенте (Плаја Висенте, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику